Diviciaco puede referse a dos poderosos galos del siglo I a.C.:

 Diviciaco, rey de los suesones.
 Diviciaco, un noble heduo que apoyó a Julio César, el único druida cuya existencia histórica está atestiguada.